Тетруев, Василий Гаврилович (1872—1915) — генерал-майор Российской императорской армии, Георгиевский кавалер.
 Тетруев, Николай Гаврилович (1864—1920) — участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны на стороне Белого движения, генерал-майор.

См. также 
 Тетруашвили, Джемал Джемалович (род. 1975) — белорусский актёр театра и кино.